Борщовка () — село,
Лосятинский сельский совет,
Кременецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123484702. Население по переписи 2001 года составляло 222 человека.

Географическое положение 
Село Борщовка находится на левом берегу реки Иква,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Лосятин,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Старый Тараж,
на противоположном берегу — село Ростоки.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1545 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания